Detence (lat. detentio) může označovat:

 Detence – stav faktického ovládání nějaké věci
 Zabezpečovací detence – ochranné opatření v trestním řízení pro osoby, které jsou nebezpečné společnosti
 Detenční tábor – zařízení pro zajištění cizinců, kteří nemají povolen volný pohyb (viz také Správa uprchlických zařízení)
 Diagnostický ústav – školské a výchovné pro děti, někdy také označováno jako detenční zařízení